Хоэнтенген:

 Хоэнтенген (Верхний Рейн) — коммуна в Германии.
 Хоэнтенген (Верхняя Швабия) — коммуна в Германии.